Reason (software) - um programa de computador de edição de áudio

Música
Reason (álbum de Melanie C) - um álbum da cantora Melanie C
Reason (álbum de Shaman) - um álbum da banda de power metal brasileira Shaman
Reason EP - o segundo EP da banda americana The Fray
The Reason - o segundo álbum de estúdio da banda americana Hoobastank

Desambiguação